Кенія — найвища гора Кенії та друга за висотою гора в Африці (після Кіліманджаро);
 Кенія — країна в центральній Африці. Назву країна отримала від гори Кенія;
 Маунт-Кенія — національний парк довкола гори;
 Кенія — комуна у місті Лубумбаші, Демократична Республіка Конго.

Це слово також може стосуватись такого:
 1278 Кенія — астероїд;
 Леван Кенія — грузинський футболіст.